Hospital steht für:

 Hospital, eine Kranken- oder Pflegeeinrichtung
 Hospital Records, ein englisches Plattenlabel
 Hospital (Film) (OT: The Hospital), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1971
 The Hospital (2013), US-amerikanischer Horrorfilm 

Orte:
 Hospital (Irland), Stadt im irischen County Limerick
 Hospital (Dumbría), Dorf in der galicischen Gemeinde Dumbría

Personen:
 Guillaume François Antoine, Marquis de L’Hospital (1661–1704), französischer Mathematiker
 Janette Turner Hospital (* 1942), australische Schriftstellerin
 Michel de L’Hospital (1507–1573), französischer Politiker

Sonstiges:
 Hospital Point, Landspitze von Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Regel von de L’Hospital, mathematische Regel
 Hospitaled
 Hospiz